APG peut faire référence à :

  ;
 acide phosphoglycérique, un acide réduit par le cycle de Calvin ;
 Allgemeine Plakatgesellschaft (en français, Société générale d'affichage), en Suisse ;
 allocations pour perte de gain en Suisse, une allocation perçue en Suisse ;
 Les Amis de la Presqu'Île de Giens, une association française "loi 1901" pour la préservation de l'environnement en région provençale ;
André-Pierre Gignac, un joueur de foot international français ;
 Angiosperm Phylogeny Group, un groupe d'études s'intéressant à la classification scientifique des angiospermes ;
 APG, une société du groupe Sony Pictures Entertainment ;
  (en français, générateur de mot de passe automatisé), un logiciel de génération de mot de passe.